American Hockey Association (AHA) ist der Name folgender Eishockeyligen:

 American Hockey Association (1926–1942)
 American Hockey Association (1992–1993)